Улитина (), ранее Улитино (), также Ме́тсалаане () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Саатсеринна.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на юго-востоке Эстонии, на правом берегу реки Пиуза, в 12 километрах от волостного центра — посёлка Вярска. Южная часть деревни граничит с Россией. Высота над уровнем моря — 60 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 17 человек, из них 12 (70,6 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Улитина:

История 
В письменных источниках 1780 года упоминается Улитина, ~ 1790 года — Улагина, 1829 года — Сельцо Улитина, 1887 года — Ulitino, 1928 года — Ulitina, 1945 года — Ultina; в XVIII веке упоминается как деревня, в XIX веке — как мыза.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с деревней Улитина были объединены деревни Зайцево (на картах 1867–1868 гг. Зайцова) и Котельника (Калешникъ).

Происхождение топонима 
Эстонский языковед  предполагает, что топоним произошёл от фамилии Улитин (Улитинъ), которая произошла от старорусского женского имени Улита (итал. Iulitta ~ Iulia), а то, в свою очередь, — из греческого языка (в переводе волнистая, пушистая, пышная). В случае эстонского происхождения можно привести южно-эстонское слово hulitama (колобродить) или ull (небольшая волна, лёгкое волнение на воде).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету